Аслыха́н Гюрбю́з (; р. 16 февраля 1983 года, Чанаккале) — турецкая актриса театра и кино.

Биография 
Аслыхан Гюрбюз — известная турецкая актриса, родилась в городе Чанаккале, днём рождения Аслыхан считается 16 февраля 1983 года. 

Её отец Тургут был рабочим, что предопределило переезды в Стамбул, а затем в Бурсу в поисках лучшей доли. Аслыхан окончила среднюю школу с углубленным изучением основ автоматизированного бухгалтерского учета. Тем не менее, девушка поступила в Конье в Сельджукский Университет на музыкальный факультет и завершила его с отличием. Аслыхан Гюрбюз с детства мечтала стать актрисой и любила выступать с небольшими постановками перед родными и близкими.

Новостью для новых поклонников Аслыхан стала информация о том, что актриса давно знакома с Тимуром Савджи. Именно он, в уже далеком 2009 году, предложил актрисе роль в "Если бы я стал облаком", показанном на канале D. В 2014 году исполняет главную роль в фильме "Вершины оливковых гор".

Аслыхан Гюрбюз в 2015 сыграла роль Халиме-султан в Империи Кёсем

На данный момент Аслыхан Гюрбюз снимается в известном турецком сериале "Апартаменты Невинных", где её партнёршами стали известные актрисы Эзги Мола и Мерве Диздар.

Фильмография

Ссылки 
 Facebook’ta Sayfası
 http://www.sinematurk.com 

Актрисы Турции